Jinsha bezeichnet:

 Jinsha, eine archäologische Fundstätte in China
 Jinsha Jiang (金沙江), ein Name des Jangtsekiang
 Jinsha (Bijie) (金沙县), Kreis der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinsha (Kinmen) (金沙鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Kinmen der Republik China
 Jinsha (Huadian) (金沙镇), eine Großgemeinde der Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin
 Jinsha (Jixi) (金沙镇), eine Großgemeinde im Kreis Jixi in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinsha (Minqing) (金沙镇), eine Großgemeinde im Kreis Minqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Jinsha (Baiyü) (金沙乡), eine Gemeinde im Kreis Baiyü in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinsha (Huanan) (金沙乡), eine Gemeinde im Kreis Huanan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Jinsha (Liangzhou) (金沙乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Liangzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Jinsha (Dechang) (金沙傈僳族乡), eine Nationalitätengemeinde der Lisu im Kreis Dechang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinsha (Baiyun) (金沙街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Baiyun in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jinsha (Qingyang) (金沙街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Qingyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinsha (Tongzhou) (金沙街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tongzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu